Невья́нский городской округ — муниципальное образование в Свердловской области России. Относится к Горнозаводскому управленческому округу.

Административный центр — город Невьянск.

С точки зрения административно-территориального устройства области, Невьянский городской округ вместе с городским округом Верх-Нейвинский находится в границах Невьянского района.

География 
Невьянский городской округ расположен в юго-западной части Свердловской области, в южной части Горнозаводского управленческого округа. Площадь городского округа — 1957,94 км², что составляет чуть более 1 % общей площади области. Кроме того, Невьянский городской округ по площади крупнее двух регионов страны — городов федерального значения Санкт-Петербурга и Севастополя. Площадь Невьянского городского округа составляет приблизительно 97,55 % площади Невьянского района, в границах которого образован одноимённый городской округ. Остальные 2,45 % площади района занимает соседний городской округ Верх-Нейвинский.

Городской округ вытянут с севера на юг. Через него в этом же направлении проходит Серовский тракт и два участка железнодорожной ветки Нижний Тагил — Екатеринбург. Окружной центр — город Невьянск — расположен в северной части округа. От него также ведут местные автодороги в направлении Верхней Пышмы (Старый Верхотурский тракт), Режа, Кировграда и Таволог, которые в пределах округа соединяют бо́льшую часть его населённых пунктов. Часть населённых пунктов находится на юге Невьянского городского округа, в окрестностях озера Таватуй.

Невьянский городской округ расположен к северо-востоку и востоку от Уральского хребта, в пределах Среднего Урала. Через городской округ протекает река Нейва бассейна Оби. В районе Невьянска на реке образован Невьянский пруд. В границах городского округа река имеет ряд притоков — малых рек: Горелка, Северная Шуралка, Белая, Ольховка, Ближняя Быньга, Дальняя Быньга, Таволга, Сербишная и др.

В восточной части Невьянского городского округа расположено крупное Аятское озеро площадью 28,3 км². Из озера вытекает река Аять и в пределах городского округа, соединяясь с рекой Большой Сап, образует реку Реж. В окрестностях Аятского озера расположено множество болот, особенно вблизи берегов реки Шайтан, которая протекает по преимущественно лесной части городского округа и впадает в озеро на юго-востоке.

В средней части Невьянского городского округа, которая занята лесом и в которой нет населённых пунктов, есть также несколько малых по площади озёр: Красилово, Белоусово, Пронино и др.

Озеро Таватуй площадью 21,2 км² расположено в южной части городского округа. Оно является наиболее привлекательным водоёмом в окрестностях Екатеринбурга и Среднего Урала в целом. По восточному берегу озера и далее на север тянется цепь гор, образуя останцовые скальные выходы Верх-Исетского гранитного массива: Вороний Камень, Семь Братьев и Одна Сестра,  Стожок, Три Сестры и др.

На юге Невьянского городского округа, за участком железной дороги, проходящим в этом месте с юго-востока на северо-запад, расположены горы Уральского хребта и его восточного склона: Берёзовая, Высокая, Чернижная и др. В горной местности встречаются множество скальных выходов, которые привлекают путешественников. Среди них наиболее известны Кырманские скалы и Кобылья Голова. 

Все малые реки Невьянского городского округа в основном относятся к бассейну реки Оби, но в юго-западной части городского округа есть истоки малых речек бассейна Волги, что свидетельствует о прохождении здесь водораздела Уральских гор.

Невьянский городской округ граничит с другими городскими округами:

 на севере — с Горноуральским,
 на востоке — с Режевским,
 на юго-востоке — с городским округом Верхняя Пышма,
 на юге — с городским округом Первоуральск,
 на юго-западе — с Новоуральским,
 на западе — с Верх-Нейвинским и Кировградским.

История 
В 1932 году образован Калатинский (после декабря 1935 года — Кировградский) район с центром в городе Невьянск. В марте 1941 года при упразднении Кировградского района образуется Невьянский район. С 1960 года Невьянск преобразован в город областного подчинения. В 1963—1965 годах Невьянский район был упразднён.

В 1996 году на территории города Невьянска и Невьянского района (за исключением посёлка Верх-Нейвинского) было создано муниципальное образование Невьянский район; рабочий посёлок Верх-Нейвинский был выделен в независимое муниципальное образование под названием посёлок Верх-Нейвинский. 16 ноября 1996 года муниципальные образования были включены в областной реестр.

12 октября 2004 года муниципальные образования были наделены статусом городского округа. Рабочие посёлки Аять, Калиново, Цементный, дачный посёлок Таватуй были преобразованы в сельские населённые пункты. 27 октября 2004 года город Невьянск, ранее относившийся к городам областного подчинения, был включён в состав соответствующего административного района.

В состав Верх-Нейвинского как городского округа были переданы около 40 км² земель лесного фонда Невьянского лесничества.

1 января 2006 года Невьянский район и посёлок Верх-Нейвинский были переименованы в Невьянский городской округ и городской округ Верх-Нейвинский соответственно.
В рамках административно-территориального устройства области административно-территориальная единица Невьянский район продолжает существовать.

«Невьянская находка» 

Невьянский городской округ обрёл общероссийскую известность в июле 2012 года, когда неподалёку от посёлка Аник в лесном овраге были найдены бочки с большим количеством человеческих эмбрионов.

Население

Состав городского округа 

С 1 октября 2017 года посёлок Таватуй (Таватуйского сельсовета) согласно областному закону № 35-ОЗ был преобразован в село.

Упразднённые населённые пункты
 В декабре 2018 года упразднён посёлок Горельский
 В декабре 2019 года упразднены посёлки Плотина и Холмистый

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт городского округа
 На сайте правительства Свердловской области
 Невьянский городской округ

Н